Байсалов — фамилия. Женский вариант — Байсалова.

Известные носители

Байсалов 
 Байсалов, Эдиль Жолдубаевич (род. 1977) — киргизский политический деятель, заместитель председателя Кабинета министров Киргизии.

Байсалова 
 Байсалова, Зоя Семис-ооловна (1953—2003) — тувинская поэтесса и прозаик.